Juno est le nom en latin (mais aussi en anglais) de Junon, la reine des dieux de la mythologie romaine. Ce nom est utilisé dans divers autres contextes.

Sciences et techniques

Astronautique 
 Juno I et Juno II  sont les deux premiers types de lanceurs américains.
 Juno est une sonde spatiale de la NASA, envoyée vers Jupiter.

Astronomie et planétologie 
 Juno est le nom en anglais de l'astéroïde (3) Junon.

Informatique 
 Juno est le nom de code de la release 3.8/4.2 du framework Eclipse ().

Culture et société

Cinéma 
 Jenny, Juno est un film sud-coréen réalisé par Kim Ho-joon (2005).
 Juno est un film américain réalisé par Jason Reitman (2007).

Histoire 
 Juno Beach est le nom de code d'une des principales plages du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944.

Jeux vidéo 

Juno Eclipse est le nom d'un des personnages principaux du jeu Star Wars : les Pouvoirs de la Force sorti en 2008.

Musique 
 Juno Reactor est un groupe de trance goa.
 Roland Juno est une famille de synthétiseurs commercialisée par la société japonaise Roland :
 Juno-6,
 Juno-60,
 Juno-106,
 Juno-D,
 Juno-G.
 Mother Juno est un album du groupe Gun Club (1987).
 Le prix Juno est un prix musical canadien.
 Juno Records est un magasin en ligne spécialisé dans l'EDM
 François Juno est un artiste lyrique des années 1970.

Hydronyme 
 Le fleuve Juno est un cours d’eau de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Notes et références